Podboršt (gmina Ivančna Gorica)
 Podboršt (gmina Sevnica)